Długotrwałość lotu - potencjalny czas nieprzerwanego lotu aparatu latającego bez konieczności uzupełniania paliwa; zależy od wielkości zapasu paliwa i jego użycia w jednostce czasu.

Wojska lotnicze